Медиев:
 Медиев, Решид Медиевич (1880—1912) — крымскотатарский общественный деятель, депутат Государственной думы II созыва от Таврической губернии.
 Медиев, Касымбек Медиулы (1938—2019) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, председатель облисполкома Жезказганской области (1990-1992).